Né en 1957, Carlos Diaz est un directeur de théâtre cubain réputé. Il a étudié la dramaturgie et le théâtre à l’Institut Supérieur des Arts de La Havane (ISA). Il commence sa carrière en tant que critique de théâtre et d'art puis devient directeur. Son travail est souvent décrit comme étant unique et inattendu.

Biographie 
En 1992, il fonde la compagnie de théâtre El Publico. La première production de Carlos Diaz appelée trilogie théâtrale nord-américaine inclut deux pièces de l’écrivain américain Tennessee Williams (The Glass Menagerie et A Streetcar Named Desire) et une du dramaturge américain Robert Anderson (Tea and Sympathy). Sa compagnie, qui s’est produite au théâtre Trianon sur Calle Linea, a donné 40 représentations ces 15 dernières années et est devenue depuis une institution à La Havane.  

Carlos Diaz travaille sur les thèmes de la sensualité, l’expressivité et l’esprit cubain à travers la pièce Fraise et Chocolat adaptée d’une nouvelle de Senel Paz, un écrivain cubain. Cette pièce sera ensuite adaptée en version cinématographique en 1994. 
 
Carlos Diaz est connu pour traiter des sujets ayant un lien fort avec Cuba. En 1985, au théâtre Ensayo ainsi qu’en 2007 au théâtre El Publico, Carlos Diaz dirige la pièce La Putain respectueuse de l’écrivain français Jean-Paul Sartre; Sartre étant l’un des premiers et des plus fervents supporters de la révolution cubaine. Dans l’esprit cubain, la production offre aussi du rhum cubain aux membres de l’audience, et les invite à danser une ligne de conga sur scène à la fin de la pièce. Puis Carlos Diaz dirige une El publico (Le public) de l’artiste espagnol Federico Garcia Lorca(fiche wikipédia) qui traite de l’homosexualité. Sa première à la Havane en 1994 produit un scandale. Carlos Diaz choisit cependant de rejouer cette pièce controversée une seconde fois en 1996 puis une troisième fois en 1998.

Malgré sa grande popularité à Cuba, El Publico rencontre aussi le succès durant ses voyages en Équateur (1994), en Espagne (1997), en Colombie (1998) et au Venezuela (2000) et à travers Cuba. Carlos Diaz est actuellement en représentation au théâtre Adolofo Llayrado sur Calle 11, pendant la rénovation du théâtre El Publico.

Liens externes 

 Site Havana-cultura.com 

Naissance à La Havane
Critique d'art
Critique dramatique
Directeur cubain de théâtre
Naissance en 1957